Fazio ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Fazio (* 1936), italienischer Finanzfachmann
 Enrico Fazio (* 1956), italienischer Jazz-Bassist, Komponist und Bandleader
 Fabio Fazio (* 1964), italienischer Fernsehmoderator
 Federico Fazio (* 1987), argentinischer Fußballspieler
 Giovanni Fazio (* 1933), US-amerikanischer Astrophysiker
 Joseph Fazio (1942–2011), australischer Ruderer
 Luis Fazio (* 1911), argentinischer Fußballspieler
 Mariano Fazio Fernández (* 1960), argentinischer Geistlicher, römisch-katholischer Theologe und Generalvikar des Opus Dei
 Russell Fazio (* 1952), US-amerikanischer Sozialpsychologe
 Victor H. Fazio (1942–2022), US-amerikanischer Politiker
 Victor Warren Fazio († 2015), australischer Proktologe und Autor

sowie der Name von
 Fazio degli Uberti (~1309–~1367), Dichter der italienischen Renaissance

Sonstiges:
 Mount Fazio, Berg im Viktorialand, Antarktika